Cash and carry (engl. ‚bar bezahlen und selbst transportieren‘) steht für:
* Abholgroßmarkt, ein Supermarkt zum Abholen für Großkunden
 Cash-and-carry-Klausel
 Cash-and-Carry-Arbitrage